San Giorgio kan åsyfta:

San Giorgio – italienska namnet för helgonet Sankt Göran

Geografi

Italien 

 San Giorgio Albanese, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 San Giorgio (ort i Italien, Sicilien, Messina), 
 San Giorgio Piacentino, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, 
 San Giorgio in Bosco, kommun, Veneto, Provincia di Padova, 
 San Giorgio di Lomellina, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 San Giorgio Canavese (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino, 
 San Giorgio a Liri, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone, 
 San Giorgio (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Teramo, 
 San Giorgio (kommunhuvudort i Italien, Kampanien, Provincia di Caserta), 
 San Giorgio (ort i Italien, Basilicata, Provincia di Potenza, lat 40,77, long 15,80), 
 San Giorgio (strand), Apulien, Provincia di Lecce, 
 San Giorgio (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 San Giorgio (kommunhuvudort i Italien, Piemonte, Provincia di Alessandria), 
 San Giorgio (ort i Italien, Sicilien, Enna), 
 San Giorgio (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Monza e Brianza), 
 San Giorgio (ort i Italien, Veneto), Provincia di Treviso, 
 San Giorgio (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia), 
 San Giorgio (ort i Italien, Basilicata, Provincia di Potenza, lat 40,96, long 15,58), 
 San Giorgio (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Benevento),

Kroatien 

 Jurjevo, ort, Lika, 
Sućuraj – en kommun i Kroatien var historiska italienska namn är San Giorgio 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar